Erik Nystuen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, attaccante
 Espen Nystuen – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese, centrocampista
 Jorun Nystuen – marciatrice norvegese
 Stian Kaltrud Nystuen – hockeista su ghiaccio norvegese